La suprématie en tant que telle désigne l'idée d'une supériorité, d'une prééminence, ou d'une excellence, d'une personne ou d'un groupe humain, au-dessus de tous les autres.

Usages en association 
 Suprématie militaire : état de supériorité technologique stratégique guerrier ;
 Suprématie raciale, encore appelée suprémacisme : idéologie de supériorité raciale.

Divers 
 Suprématie, un album du groupe de speed metal français ADX sorti en 1987 ;
 « Suprématie de Dieu » est une expression que l'on trouve dans le préambule de certaines constitutions ;
 Le Suprématisme est un mouvement artistique russe du début du .